Danny (voetballer) (Daniel Miguel Alves Gomes), Portugees voetballer
 Danny Baggish (1983), Amerikaans darter
 Danny Bakker (16 januari 1995), voetballer
 Danny Bakker (25 januari 1995), voetballer
 Danny Clark (1951), Australisch wielrenner
 Danny Danon, Israëlisch politicus
 Danny Groen (1982) beter bekend als “The Green”
 Danny DeVito, Amerikaans acteur
 Danny Huwé (1943-1980), Vlaams journalist
 Danny Jansen (2002), Nederlands darter
 Danny de Jong (1988), Nederlands acteur
 Danny Kirwan (1950), Brits gitarist
 Danny McBride (1976), Amerikaans acteur
 Danny de Munk (1970), Nederlands zanger
 Danny Noppert (1990), Nederlands darter
 Danny O'Donoghue, Iers zanger
 Danny Ongais (1942), Amerikaans autocoureur
 Danny Rombley (1979), Neerlands honkballer
 Danny Roodbol, oprichter van de website FOK!
 Danny Rose (1990), Engels voetballer
 Danny Smoorenburg (1987), Nederlands zanger
 Danny Sullivan (1950), Amerikaans autocoureur
 Danny Tol (1994), Nederlands voetballer
 Danny van den Meiracker (1989), Nederlands voetballer
 Danny van der Kracht, Nederlands feestzanger en journalist

 Fictief figuur
 Danny Messer, een personage uit de televisieserie CSI: NY
 Danny de Jong (GTST), een personage uit Goede tijden, slechte tijden

Zie ook 
 Daniel (doorverwijspagina)